Михаи́л Алекса́ндрович Ма́йков ( — около ) — премьер-майор,  и баснописец, директор Ярославского Демидовского училища высших наук (1824—1826).

Биография 
Происходил из дворянского рода, сын Александра Ивановича  Майкова и Клеопатры Ивановны Телепневой. Старшие братья — Николай Александрович — ярославский помещик и Аполлон Александрович — поэт, директор Императорских театров.

В 1782 году был зачислен на службу в Лейб-гвардии конный полк, в 1793 году «выпущен» в армию капитаном. В 1804 году в чине майора оставил военную службу и перешел на гражданскую в Театральную дирекцию в Москве . 

Первое стихотворение М. А. Майкова — сатира «Денежная любовь» — напечатано в журнале «Лекарство от скуки и забот» (1786 г.). Около 1820 года вышел первый сборник «Стихи Михайлы Майкова». В 1821 году издана в Москве, разделенная на две части книга «Собрание басен и стихов». Там же в 1825 году напечатаны «Новые басни М. Майкова». 

В 1816 году М. А. Майков уволился по состоянию здоровья в чине статского советника и в течение следующих восьми лет жил в своём ярославском имении.

В 1824 году в Ярославском Демидовском высших наук училище была введена должность директора. 15 марта 1824 г. М. А. Майков, по представлению Ярославского гражданского губернатора А. М. Безобразова был назначен директором Демидовского училища. В 1826 г. уволился «по болезненному состоянию здоровья».

Последние годы жизни провёл в бедности.

Изданные сочинения 
 Собрание басен и стихов Михайлы Майкова. Ч. 1—2. — : Тип. П. Кузнецова, 1821. — 38 с.
 Торжественная песнь его императорскому величеству всемилостивейшему государю императору Александру I, по случаю высочайшего посещения града Ярославля, 1823 года 20 августа. — М.: Университетск. тип., 1825. — 7 с.
 Новые басни Михайлы Майкова. 1824 года. — М.: Университетск. тип., 1825. — 20 с.
 Басни Михайла Майкова / М. А. Майков. — Ярославль: Губ. тип., 1832. — 55 с. (переизданы в 1836)

Примечания

Литература 
 
 
 Степанов, В. П. Майков Михаил Александрович / В. П. Степанов // Русские писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред. П. А. Николаева. — : Сов. энциклопедия, Большая Российская энциклопедия, 1989—2007. — Т. 3. — С. 463.
 Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 75, 177.

Директора Демидовского лицея
Баснописцы
Михаил Александрович